McCain Foods Limited, een Canadees aardappelverwerkend bedrijf
 McCain Stadium, een voetbalstadion in de Engelse stad Scarborough
 USS John S. McCain (DL-3), een torpedobootjager van de Amerikaanse marine
 USS John S. McCain (DDG-56), een torpedobootjager van de Amerikaanse marine

Personen 
 leden van de familie McCain, een Amerikaanse politiek-militaire familie:
 Henry Pinckney McCain (1861-1941), Amerikaans generaal
 William Alexander McCain (1878-1960), Amerikaans brigadier-generaal
 John S. McCain sr. (1884-1945), Amerikaans admiraal
 John S. McCain jr. (1911-1981), Amerikaans admiraal
 John McCain (1936-2018), Amerikaans senator en presidentskandidaat
 Cindy Hensley McCain (1954), echtgenote van John McCain en zakenvrouw en filantrope
 Meghan McCain (1984), dochter van John en Cindy McCain en columniste, schrijfster en blogger
 Edwin McCain (1970), Amerikaans muzikant en singer-songwriter
 Frances Lee McCain (1944), Amerikaans actrice
 Jerry McCain (1930-2012), Amerikaans bluesmuzikant
 Wallace McCain, Canadees ondernemer en medeoprichter van McCain Foods Limited

Zie ook 
 McKean (doorverwijspagina)